Хампстед има више значења:
 Хампстед (Северна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Хампстед (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Хампстед (Квебек)
 Хампстед (Лондон)